Gummigutta kan syfta på:

 Gummigutta – en form av gummiharts som utvinnes ur växter och som bland annat används till framställning av vissa färger och läkemedel
 Gummigutta (bokserie) –  fyra barnböcker författade av Carsten Ström under 1950-talet